Svetovno prvenstvo v veslanju 1979 je bilo 8. Svetovno prvenstvo v veslanju, ki se je drugič odvijalo na blejskem jezeru pod okriljem Svetovne veslaške zveze.

Medalje

Medalje po državah

Reference

1979
1979 v športu
Športne prireditve v Sloveniji
Šport na Bledu
1979 v Sloveniji
Veslanje v Sloveniji